Zero este simultan una din cele zece cifre și un număr întreg.

Zero se poate mai poate referi la:

Arte, timp liber, varii medii de comunicare

Benzi desenate 
 Zero (Marvel Comics), mai multe personaje, mai mult sau mai puțin recurente, din Universul Marvel Comics
 Zero (manhwa), o anumită manhwa realizată de sud-coreenii, Dall-Young Lim și Park Sung-woo
 Zero Zero (bandă desenată), antologie alternativă de benzi desenate, care a fost activă între 1995 și 2000
 Kenshiro "Zero" Cochrane, personaj din Ghost Rider 2099
 Zero, personaj activ în intervalul 2013 - 2015, listat pe pagina Image Comics publication
 Zero, personaj din Beetle Bailey

Film și televiziune 
 Zero (film din 1928), film britanic dramatic din epoca filmului mut
 Zero (film din 2009), film de acțiune polonez
 Zero (film din 2010), film de animație realizat prin tehnica stop cadru
 Zero (film din 2016), film indian de genul fantasy horror
 Zero (film din 2018), film - comedie realizat în 
 Zero (serii de televiziune din 2021), film serial de televiziune din 
 Zero (serial de televiziune, Singapore), serial de televiziune din 2004
 "Zero", un anume episod din serialul Smallville
 Zero (personaj Hit the Floor), din serialul de televiziune Hit the Floor
 Ultraman Zero, personaj din Ultra Series
 Zero, personaj titular din miniseriile Grimoire of Zero, respectiv un personaj secundar din continuarea serialului, numit The Dawn of the Witch – Zorii vrăjitoarei 
 Zero, personaj secundar din anime-ul, din 2020, Yashahime: Princess Half-Demon
 Zero, personaj din serialul animat, din 2021, Tear Along the Dotted Line
 Zero, personaj secundar din filmul John Wick: Chapter 3 – Parabellum

Jocuri video 
 Zero (Drakengard), personaj (la persoana întâi) din jocul Drakengard 3, în care jucătorul devine personaj al jocului
 Zero (Mega Man), personaj din jocul Mega Man al francizei jocului video produs de Capcom
 Major Zero, personaj din franciza jocurilor video Metal Gear
 ZeRo (gamer), numele de jucător al lui Gonzalo Barrios, fost jucător profesionist al Super Smash Bros.
 Zero, rol repetitiv din seriile Zero Escape
 Zero (software), creat de compania Pandemic Studios

Computing 
 AlphaGo Zero, variantă de software de tip Go AlphaGo, realizat de DeepMind
 /dev/zero, o anumită linie de instrucție din sistemele de operare de tip Unix
 Client zero (Zero client}, variantă of thin client, un gen de computer

Fizică 
 Zero absolut — temperatura de 0 K
 Împământarea sau masa în fizică; mai precis nodurile din circuitul electric cu potențialul egal cu zero volți

Locuri (doar în Statele Unite ale Americii) 
 Zero, comunitate neîncorporată, statul 
 Zero, comunitate neîncorporată, statul 
 Zero Township, district topografic (township), din comitatul Comitatul Adams, statul

Matematică 
 Cifra 0 — una din cele zece cifre și număr întreg
 Zeroul unei funcții, valoare din domeniul de definiție al unei funcții, căreia i se atribuie valoarea zero
 Zero (analiză complexă), zeroul unei funcții homomorfice
 Zero dagger ori 0†, număr teoretic referitor la consistența teoriei mulțimilor
 Zero sharp ori 0#, alt număr teoretic referitor la consistența teoriei mulțimilor
 Zero: The Biography of a Dangerous Idea – Zero, biografia unei idei periculoae, carte de non-ficțiune, de Charles Seife, din anul 2000, despre conceptul matematic de zero

Muzică

Albume muzicale 
 Zeros (album The Soft Moon album), 2012
 Zero (album Hawthorne Heights), 2013
 Zero (album KYPCK album), 2016
 Zeros (album Declan McKenna album), 2020

Formații muzicale 
 Zero (formație americană), formație muzicală americană psihedelică
 Zero (formație braziliană), formație muzicală rock din , a anilor 1980
 Zero (formație indiană), formație muzicală rock din 
 Zero Band, formație muzicală din , formată în 1998
 The Zeros (formație americană), formație muzicală de punk rock din , 
 Zero (formație engleză), formație muzicală de muzică punk din

Melodii 
 "Zero" (cântec Bump of Chicken) (2011)
 "Zero" (cântec Chris Brown) (2015)
 "Zero" (cântec B'z) (1992)
 "Zero" (cântec Fayray) (2007)
 "Zero" (cântec Hawk Nelson) (2006)
 "Zero" (cântec Imagine Dragons) (2018)
 "Zero" (cântec Mahmood) (2021)
 "Zero" (cântec Alastair Riddell) (1981)
 "Zero" (cântec The Smashing Pumpkins) (1996)
 "Zero" (cântec Yeah Yeah Yeahs) (2009)
 "Zero", cântec din 1992, de pe albumul Souls at Zero de Neurosis
 "ZERO", cântec din 2002, de pe albumul Gaia de Janne Da Arc

Reviste 
 Zero (revistă de videojocuri), revistă lunară de jocuri video, apărută între 1989 și 1992, în 
 Zero Magazine (revistă de muzică), revistă de muzică din San Francisco, statul ,

Alte utilizări 
 Anul 0 (inexistent în cronologie)
 Zero — la figurat înseamnă „nimic” („nul”, „nulitate”), fără valoare
 Zero, nume comun din reclamele pentru băuturi răcoritoare cu îndulcitori reduși sau neconvenționali
 Mitsubishi A6M Zero, avion de luptă produs în , utilizat în al doilea război mondial
 Zero (nume), nume de familie, prenume sau pseudonim
 Zero (lingvistică), element inexistent în vorbirea curentă
 Zero (safir și oțel), piesă dramatică audio
 ZERO bar, produs de tipul candy bar, produs de Hershey Company

Cifre
Concepte